De zevenkamp op de wereldkampioenschappen atletiek 2019 vond plaats van 2 t/m 4 oktober in het Khalifa International Stadium in Doha, Qatar.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het kampioenschapsrecord.

Programma

Resultaten

100 meter horden 
De 100 meter horden gingen van start op 2 oktober om 17:05.

Hoogspringen 
Het hoogspringen vond plaats op 2 oktober om 18:15.

Kogelstoten 
Het kogelstoten vond plaats op 2 oktober om 20:30.

200 meter 
De 200 meter vond plaats op 2 oktober om 20:30.

Verspringen 
Het verspringen vond plaats op 3 oktober om 18:15.

Speerwerpen 
Het speerwerpen vond plaats op 3 oktober om 18:15.

800 meter 
De 800 meter vond plaats op 4 oktober om 00.05.

Eindrangschikking 
De eindrangschikking was als volgt.

2019